Paul Goddard (acteur) (1981), Australisch acteur
Paul Goddard (muzikant) (1945), Amerikaanse bassist
Paul Goddard (voetballer) (1959), Engels voetballer